Tsenshab Serkong Rinpoche ist der Name folgender Personen:

 Tsenshab Serkong Rinpoche (1914–1983), buddhistischer Mönch
 Tsenshab Serkong Rinpoche II (* 1984)